Cordelière désigne généralement une petite corde. Elle peut aussi faire référence à:

l'Ordre de la Cordelière - un ordre de chevalerie créé en 1498 par Anne de Bretagne. C'est à partir du nom de cet ordre qu'a été baptisé le navire La Cordelière, plus grand navire de la flotte bretonne;
un vocabulaire de l'héraldique; 
cordelière - un ornement en sculpture;
le château de la Cordelière, de style néo-gothique.